Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Joakim Nyström 6-2, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Joakim Nyström (finale)
 Anders Järryd (semifinali)
 Miloslav Mečíř (semifinali)

 Henrik Sundström (primo turno)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Jan Gunnarsson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1986